Sahel è un termine di origine araba che può designare diverse realtà geografiche:
Sahel, regione predesertica ai confini meridionali del Sahara
Regione del Sahel, regione della Tunisia
Regione del Sahel, regione del Burkina Faso
Sahel, provincia d'Eritrea, oggi accorpata nella regione del Mar Rosso Settentrionale
Sahel, comune del Mali nel circondario di Kayes
Sahel, comune del Marocco
Arbaa Sahel
Khemis Sahel
Sahel Selim, città egiziana
Sahel Borj,